Las Animas, een plaats (city) in de Amerikaanse staat Colorado
Las Animas County, een county in de Amerikaanse staat Colorado
Las Animas (rivier), een zijrivier van de Motagua in Guatemala